D10 (hunebed), een hunebed in Drenthe
 D10 (Tsjechië), een autosnelweg
 D10 (Yvelines), een departementale weg in het Franse departement Yvelines
 D10 (Val-de-Marne), een departementale weg in het Franse departement Val-de-Marne
 de ECO-code voor het Slavisch (schaakopening), een opening in het schaakspel